Лукинка — деревня в Бугурусланском районе Оренбургской области в составе Пилюгинского сельсовета.

География 
Находится на правом берегу реки Малый Кинель на расстоянии примерно 27 километров по прямой на юг от центра города Бугуруслан.

История
Основана в конце XVIII века. Принадлежала помещикам Лукиным.

Население
Население составляло 125 человек в 2002 году (русские 58%), 100 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района